Las siglas VCI pueden hacer referencia a:

 Virtual Channel Identifier, (Identificador de Canal Virtual);
 Vena cava inferior
 Vía de Cintura Interna, una Circunvalación de Oporto; o
 Vehículo de Combate de Infantería